Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1972 — прем'єрний сезон футбольного клубу «Дніпро» у Вищій лізі СРСР.

Чемпіонат СРСР з футболу

Кубок СРСР з футболу

Ігри, голи 

 Старший тренер — Валерій Лобановський.
 Начальник команди — Анатолій Архипов.
 Тренер — Олександр Петрашевський.

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Українські футбольні клуби в сезоні 1972